Села:
 Кардаші — Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Кардаші — Сумська область, Путивльський район
 Кардаші — Чернігівська область, Ніжинський район